

Административные единицы 
 Пуцзян (Чэнду) (蒲江) — уезд города субпровинциального значения Чэнду провинции Сычуань (КНР)
 Пуцзян (Цзиньхуа) (蒲江) — уезд городского округа Цзиньхуа провинции Чжэцзян (КНР)